Suna – località di Verbania
 Suna – centro abitato della Russia
 Suna – fiume della Carelia tributario del lago Onega
 Suna – personaggio di Naruto
 Suna – antica città degli Aborigeni
 SunA – software house coreana dal 1985-2006